W grupie F eliminacji Pucharu Narodów Afryki 2019 grają:

Tabela 

Oznaczenia: A - Zapewniony awans do turnieju finałowego.

Wyniki

Kolejka 1

Kolejka 2

Kolejka 3

Kolejka 4

Kolejka 5

Kolejka 6

Strzelcy 
2 gole

  Jordan Ayew
  Raphael Dwamena
  Michael Olunga

1 gol

Gole samobójcze

  Nicholas Opoku (dla  Kenii)

Przypisy 

Puchar Narodów Afryki 2019 (kwalifikacje)